Osoby o tym nazwisku:
 Esko Seppänen – fiński polityk
 Raimo Seppänen – fiński biathlonista, olimpijczyk
 Tuomas Seppänen –  fiński lekkoatleta